Barilla steht für:
 Barilla, italienischer Nahrungsmittelkonzern mit Hauptsitz in Parma
 Barilla (Pferd), belgisches Dressurpferd

Barilla ist der Familienname folgender Personen:
 Guido Barilla (* 1958), italienischer Unternehmer der Lebensmittelindustrie
 Paolo Barilla (* 1961), italienischer Industriemanager und ehemaliger Automobilrennfahrer